Молдавия на летних Паралимпийских играх 2020, прошедших в Токио 24 августа — 5 сентября 2021 года, была представлен шестью спортсменами в трёх видах спорта: лёгкой атлетике, дзюдо и пауэрлифтинге.

Состав сборной 
 Дзюдо
  Ион Басок
 Олег Крецул

 Лёгкая атлетика
  Владимир Бутуча
  Оксана Спэтару

 Пауэрлифтинг
  Денис Раюл
  Лариса Мариненкова

Дзюдо

Лёгкая атлетика

Пауэрлифтинг

Примечания 

Страны на летних паралимпийских играх 2020 года
Молдавия на летних Паралимпийских играх
Спорт в Молдавии в 2021 году